Padiernos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Padiernos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Padiernos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar